Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Anders Järryd che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-3 6-3 2-6 6-2.

Teste di serie 

 Anders Järryd (campione)
 Tomáš Šmíd (finale)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Claudio Mezzadri (secondo turno)

 Bernard Boileau (semifinali)
 Roland Stadler (primo turno, ritiro)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Francisco Maciel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1984